

Cinéma
Pères et Fils est un film italien de Mario Monicelli réalisé en 1957 ;
Pères et Fils est un film soviétique d'Adolf Bergunker réalisé en 1959.

Littérature
Pères et Fils est un roman d'Ivan Tourgueniev publié en 1862.

Voir aussi